Кечкемет (венг. Kecskemét) — многозначный термин.

 Кечкемет — город в центральной части Венгрии, в регионе Южный Альфёльд, административный центр медье Бач-Кишкун.
 Кечкемет — военная авиабаза, расположенная вблизи одноименного города.
 Кечкемет — венгерский футбольный клуб из города Кечкемет, выступающий в Шопрони-лиге.